Џета (марка аутомобила), кинески произвођач аутомобила
 Џета (компанија), америчка компанија која послује на тржишту ноутбук рачунара
 Џета (рвачица), британска рвачица
 Џета (певачица), британска певачица

или

 544 Jetta, астероид
 Фолксваген џета, Фолксвагенов модел аутомобила